La désignation de Bayer Phi Lupi (φ Lup / φ Lupi) est partagée par deux étoiles de la constellation du Loup :
 φ Lupi (HD 136422), une étoile géante orangée de type spectral K4 ;
 φ Lupi (HD 136664), une étoile bleu-blanc de la séquence principale de type spectral B4.

Références 

Constellation du Loup
Homonymie stellaire
Lupi, Phi